Могутнее — название населённых пунктов на Украине:

 Могутнее — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Могутнее — село в Кропивницком районе Кировоградской области.